Opalia crosseana är en snäckart som först beskrevs av Tapparone-canefri 1876.  Opalia crosseana ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
crosseana